Chiuse ima više značenja:
 Chiuse, Chieti
 Chiuse, L'Aquila